Agnieszka (ur. 15 czerwca 1305; zm. przed 4 stycznia 1337) – królewna czeska, księżna jaworska.

Życiorys
Agnieszka była jedynym dzieckiem króla czeskiego i polskiego Wacława II i jego drugiej żony Ryksy Elżbiety. W drugiej połowie 1316 z inicjatywy matki poślubiła Henryka I jaworskiego. Z powodu młodego wieku Agnieszki małżeństwo zostało dopełnione dopiero w 1319. W 1325 małżonkowie uzyskali dyspensę papieską niezbędną z powodu zbyt bliskiego pokrewieństwa. Małżeństwo było bezpotomne. Agnieszka jest po raz ostatni wzmiankowana w testamencie matki spisanym przed 19 października 1335. Jako zmarłą wymienia ją mąż w swoim dokumencie wystawionym 4 stycznia 1337. Nie zaznaczył przy tym, że żona niedawno zmarła, co pozwala przypuszczać, że jej śmierć nastąpiła w 1336. Nie jest znane miejsce pochowania Agnieszki. Zapewne spoczęła w klasztorze w Krzeszowie. Według innej hipotezy została pogrzebana w kościele franciszkańskim w Lwówku Śląskim. Zachowana w miejscowym ratuszu płyta nagrobna (tzw. rycerz i zakonnica) jest nagrobkiem Agnieszki i jej męża. Po śmierci żony Henryk Jaworski nie ożenił się ponownie.

Przodkowie

Bibliografia 
 Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, t. 2, s. Wrocław 1975, s. 24-26.
 Jaroslav Čechura, Jiří Mikulec, František Stellner, Lexikon českých panovnických dynastií, Praha 1996, s. 10-11.

Przemyślidzi
Polskie królewny
Żony polskich książąt
Urodzeni w 1305
Zmarli w XIV wieku